Кратер Морет () — большой молодой ударный кратер в южной приполярной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь бельгийского математика Теодора Морета (1602—1667) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Клапрот на западе; кратер Грюмбергер на севере-северо-западе; кратер Цизат на севере; кратер Курций на северо-востоке; кратер Симпелий на востоке-юго-востоке и кратер Шорт на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 114,5 км, глубина 5240 м.

Кратер Морет имеет полигональную форму и практически не подвергся разрушению. Вал с массивным внешним склоном и широким террасовидным внутренним склоном. Высота вала над окружающей местностью достигает 1550 м, объем кратера составляет приблизительно 12600 км³.  Дно чаши переформировано лавой, ровное в северной и несколько холмистое в юго-западной части. В северо-восточной части чаши пролегает узкая борозда. В центре чаши находится массивный центральный пик высотой 2775 м. Кратер является ярким в радарном диапазоне 70 см.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

The Bottom of the World, Upside Down.
Mountains Near the South Pole.
Mountains at the Pole.
An Older Tycho.
No Z.
Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны